Zabu peut désigner : 

 Un personnage de l'univers X-men.
 Le chanteur Lucien Zabuski (1946-2019).
